FI est un code, qui signifie :
 Finlande, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 .fi, selon la liste des Internet TLD (Top level domain),
 Maurice, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 Icelandair, selon le code AITA des compagnies aériennes,
 un prénom féminin germanique,
 en informatique, un mot-clé pour fermer des structures conditionnelles "if", par exemple dans les scripts shell Bash,
 Fi, Fieseler, société de construction aéronautique allemande,
 FI, Front de l'indépendance, mouvement de résistance belge durant la Seconde Guerre mondiale,
 FI, Front indépendantiste, coalition politique kanak,
 FI, , parti politique italien,
 FI, La France insoumise, parti politique français.

Voir aussi 
 phi lettre grecque prononcée [fi] en français
Code